Diekamp ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Diekamp (1864–1943), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Hauke Diekamp (* 1989), deutscher Filmschauspieler
 Michael Diekamp (1938–2007), deutscher Tänzer, Tanzpädagoge und Choreograf